

Codici 
 A60 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico YSTAR-NEOPAT Station di Sutherland (Sudafrica)
 A60 – codice ECO della Difesa Benoni, apertura degli scacchi

Autostrade 
 A60 o Tangenziale Sud di Varese – autostrada italiana che collega Gazzada Schianno a Vedano Olona

Altro 
 Austin A60 – automobile della Austin Motor Company